Ağyazı – centro abitato del distretto di Qax, in Azerbaigian
 Ağyazı – centro abitato del distretto di Şəki, in Azerbaigian